El Torneig de Linz 2011, oficialment conegut com a Generali Ladies Linz 2011, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International tournaments de la WTA. La 25a edició del torneig es va celebrar entre el 8 i el 16 d'octubre de 2011 a l'Intersport Arena de Linz, Àustria.

La txeca Petra Kvitová va guanyar el seu cinquè títol de la temporada.

Quadre individual femení

Quadre dobles femení

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual femení 
 Quadre doble femení 

2011
WTA Tour 2011